Désertines kan syfta på:
 Désertines, Allier
 Désertines, Mayenne